Plaats in Indonesië
 Rejasari (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Rejasari (Langensari), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjar in de provincie West-Java